Фили́пп Па́влович Лео́нтьев (р. ) — российский журналист, медиаменеджер, владелец и основатель телекомпании «Политический канал Kreml.tv», телеведущий, автор программы «Политкоктейль».

Биография 
Родился 21 июля 1975 года в городе Ленинграде.

Образование 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Трудовая деятельность 
 телеканал О2ТВ продюсер и ведущий авторского ток-шоу «Политкоктейль». 2006—2007 г.
 ВГТРК Лаборатория экспериментального телевидения, начальник. 2008—2009 г.
Политический канал Kreml.tv, генеральный продюсер 2007 — по настоящее время.

Интересные факты 
 Инвайт на создание блога  предоставил Антон Носик
 Впервые в роли политического эксперта на телевидение Филиппа Леонтьева пригласил Аскар Туганбаев
 В 1996 году совершил путешествие автостопом от Петербурга до Нуакшота.

Ссылки 
 
 
 
 Политический канал Kreml.tv

Медиаменеджеры
Медиамагнаты
Интернет-журналисты
Участники Фидонета
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании